Ветерница () — река в Сербии, один из основных левобережных притоков Южной Моравы, протекает по территории Вране в Пчиньском округе и Лесковаца в Ябланичском округе на юге страны.

Длина реки составляет 75 км. Площадь водосборного бассейна — 515 км².

Ветерница начинается в горах у села Дреновац к северу от Вране. Течёт на север, в верхней половине огибает с западной стороны горный массив Кукавица Сербского нагорья. В низовье протекает через город Лесковац и впадает в Южную Мораву у села Богоевце.

Примечания

Источники 
 Mala Prosvetina Enciklopedija, 3. utg. (1985); Prosveta

Притоки Южной Моравы
Реки Сербии
Пчиньский округ
Ябланичский округ